Международный теннисный турнир в Страсбурге 2018 — 32-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В 2018 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура с призовым фондом 250 тысяч долларов и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участницы в одиночном разряде и 16 пар.

Соревнования проходили на кортах Tennis Club de Strasbourg в Страсбурге с 21 по 26 мая 2018 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Эшли Барти (№ 18 в мире на тот момент). Австралийская теннисистка смогла выйти в полуфинал, однако не доиграла его, снявшись во втором сете матча с № 3 посева Анастасии Павлюченковой. Российская теннисистка по итогу смогла выиграть турнир. В финале Павлюченкова переиграла № 5 посева Доминику Цибулкову. Она стала второй представительницей России, кому удалось выиграть местный турнир в одиночном разряде (до этого в 2010 году выигрывала Мария Шарапова). Всего в основных соревнованиях приняли участие четыре представительницы России, однако кроме Павлюченковой никто не смог пройти дальше второго раунда. Прошлогодняя победительница Саманта Стосур защищала свой титул, однако в четвертьфинале проиграла Доминике Цибулковой.

В парном турнире победу одержала, не имевшая посева, румынская пара Михаэла Бузарнеску и Йоана Ралука Олару. В финале они обыграли третьих номеров посева Надежду Киченок и Анастасию Родионову. Прошлогодние чемпионки Эшли Барти и Кейси Деллакква не защищали свой титул.

Рейтинговые очки

Призовой фонд 

на команду

Посев игроков 

 Рейтинг учтён на 14 Мая 2018.

Теннисистки, получившие «уайлд-кард» (WC):
  Фиона Ферро
  Доминика Цибулкова
  Луция Шафаржова

Теннисистки, имевшие защищённый рейтинг (PR):
  Река Луца Яни

Теннисистки, победительницы квалификации (Q):
  Кайя Канепи
  Марина Мельникова
  Тереза Мрдежа
  Хлоя Паке
  Катажина Питер
  Камилла Розателло

Теннисистки, «лаки лузер» (LL):
  Луксика Кумкхум
  Елена Рыбакина

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анастасия Павлюченкова обыграла  Доминику Цибулкову со счётом 6-7(5), 7-6(3), 7-6(6), 6-3.
 Павлюченкова выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 12-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Цибулкова сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 21-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Квалификационный турнир

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Парный турнир 
  Михаэла Бузарнеску /  Йоана Ралука Олару обыграли  Надежду Киченок /  Анастасию Родионову со счётом 7-5, 7-5.
 Бузарнеску выиграла дебютный титул в основном туре ассоциации.
 Олару выиграла 2-й парный титул в сезоне и 9-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2018

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Франция
Спорт во Франции в 2018 году
Май 2018 года
2018